El Jícaro : 
El Jícaro (Guatemala), ville du Guatemala dans le département d'El Progreso.
El Jícaro (Nicaragua), municipalité nicaraguayenne du département de Nueva Segovia au Nicaragua.